Hermanus (Zuid-Afrika), plaats in Zuid-Afrika
Paul Hermanus, Belgisch kunstschilder
Hermanus (voornaam), jongensnaam